Подвязочные змеи, или садовые ужи () — род змей семейства ужеобразных, широко распространённый на большей части территории Северной Америки от Канады до Мексики, и Центральной Америки.

Встречаются как на равнинах, так и на высоте до 2800 м над уровнем моря, и хотя предпочтение отдают влажным биотопам, обитают также в прериях, хвойных и горных лесах. В спектр питания змей входят как традиционные лягушки и их головастики, так и тритоны, саламандры, рыбы, ящерицы, мыши, землеройки, мелкие птицы и даже улитки, дождевые черви, пауки и различные насекомые. Всё это говорит о высокой экологической валентности.

Ведут дневной образ жизни. В основном мелкие по размерам — 50—80 см, исключение составляют T. couchi gigas, достигающие в длину 150 см. Голова у представителей этого рода слабо отделена от тела, спинная чешуя килевата; в окраске, в зависимости от вида и подвида, присутствует до восьми длинных продольных полос, между которыми могут находиться мелкие пятна. Характерной особенностью рода является цельный анальный щиток, благодаря которому он отличается от рода Nerodia. Определение подвязочных змей до подвидов очень сложно из-за высокой вариабельности в окраске.

Виды 

 Thamnophis angustirostris
 Thamnophis atratus
 Thamnophis bogerti
 Thamnophis brachystoma
 Thamnophis butleri
 Thamnophis chrysocephalus
 Thamnophis conanti
 Thamnophis couchii
 Thamnophis cyrtopsis
 Thamnophis elegans
 Thamnophis eques
 Thamnophis exsul
 Thamnophis fulvus
 Thamnophis gigas
 Thamnophis godmani
 Thamnophis hammondii
 Thamnophis lineri
 Thamnophis marcianus
 Thamnophis melanogaster
 Thamnophis mendax
 Thamnophis nigronuchalis
 Thamnophis ordinoides
 Thamnophis postremus
 Thamnophis proximus
 Thamnophis pulchrilatus
 Thamnophis radix
 Thamnophis rossmani
 Thamnophis rufipunctatus
 Thamnophis sauritus
 Thamnophis scalaris
 Thamnophis scaliger
 Thamnophis sirtalis
 Thamnophis sumichrasti
 Thamnophis valida

Литература 
 
 
 

Ужеобразные